Пастухово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Пастухово — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Пастухово — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Пастухово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Пастухово — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.

Железнодорожный пункт 
 Пастухово — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

См. также 
 Пастухово согласие